Buccellati ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Buccellati (1831–1890), italienischer Jurist und Literat
 Giorgio Buccellati, Archäologe